Veicolo Blindato Medio 
 Voxel-based morphometry – morfometria basata sui voxel